Park im. Bolesława Chrobrego w Gliwicach
 Park im. Bolesława Chrobrego w Stargardzie

Bolesław I Chrobry